Джолин Блэлок (; 5 марта 1975, Сан-Диего) — американская актриса, известная по роли Субкоммандера Т’Пол в сериале «Звёздный путь: Энтерпрайз».

Биография

Начало карьеры 
Джолин Блэлок покинула родительский дом в 17 лет. Занялась модельным бизнесом в Европе и Азии. Она работала в качестве модели и часто появлялась на обложках мужских журналов, дважды появлялась на обложке журнала Maxim. В апреле 2002 года она снялась для журнала «Playboy».

После долгих лет диет, она отказалась от модельной карьеры, заявив: «Я устала от модельного бизнеса. Трудно оставаться постоянно в одной форме, и трудно переносить это психологически».

Её первый телевизионный дебют в ситкоме «Салон Вероники», принёс немалую известность, и уже после этого ей предложили участие в новом проекте «Лодка любви», в 2000 году она исполнила роль Медеи в адаптации фильма «Ясон и аргонавты», в 2002 году она сыграла Субкоммандера Т’Пол в сериале «Звёздный путь: Энтерпрайз», приквел к Оригинальному сериалу.

Звёздный путь: Энтерпрайз 
Роль в проекте «Звёздный путь: Энтерпрайз» стала крупным прорывом в карьере Джолин, и она описала это как мечту, ставшую явью. Она призналась, что испытывала волнение, будучи новичком во вселенной культового сериала: 

Блэлок также сказала о проекте:

Мнение актрисы об оригинальном сериале: «Спок был реальным секс-символом „Звёздного пути“, а не Кирк, как большинство ему приписывает».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Jolene Blalock Gallery

Лауреаты премии «Сатурн»